Lázár Zoltán
 Lázár Zoltán (?) kohómérnök, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület harmadik elnöke
 Lázár Zoltán (?) karikaturista, animációs tervező, animátor
 Lázár Zoltán (1973) fogathajtó, üzletember
hasonló nevűek